Le prix du Groupe/duo/troupe international(e) de l'année est une récompense musicale décernée lors des NRJ Music Awards.

Ce sont les groupes Imagine Dragons et One Direction qui détiennent le plus de record avec 3 trophées remportés.

Nominations et récompenses multiples

Récompenses multiples

Nominations multiples

Pré-nominations multiples 
Les pré-nominations ne sont pas récurrentes à chaque édition. Il s'agit de deux artistes sur six qui ont recueilli le moins de votes sur le site officiel des NRJ Music Awards et qui sont par la suite disqualifiés dans cette catégorie. Des pré-nominations ont eu lieu avant les cérémonies de 2011, 2012, 2014 et 2015.

Palmarès

Annexes

Lien externe 
 

NRJ Music Awards